Wekker ist der Familienname folgender Personen:
 Gloria Wekker (* 1950), afro-surinamische Kulturanthropologin
 Rudi Wekker (* 1927), deutscher Ingenieur und Politiker (SED)
Siehe auch:
 Wecker (Begriffsklärung)